Distemper – ska-punkowy zespół, założony 4 września 1989 w Moskwie.

Dyskografia 
 1991: Мы сегодня с Баем (Today we're with Bai) (Sound Age Productions)
 1993: Ой ду-ду (Oi du-du) (Hobgoblin Rec.)
 1995: Город (City) (КТР Союз)
 1997: Face Control (Hobgoblin Rec.)
 1997: Внатуре! Алё!! Хорош!!! (Live) (Really! Hey!! Enough!!!) (Distemper Records)
 1999: Ну всё!.. (That's enough!) (Sound Age Productions)
 2000: Ска-панк шпионы (Ska-punk spies) (BRP Rec.)
 2001: Доброе утро (Good morning) (BRP Rec. / Distemper Records)
 2001: Hi! Good morning! (BRP Rec. / Distemper Records)
 2003: Нам по… ! ([we don't care])(BRP Rec. / Distemper Records)
 2003: Путеводитель по русскому року (The russian rock guide) (BRP Rec.)
 2003: Distemper + The Know How (Split)
 2004: Ska Punk Moscow (BRP Rec.)
 2005: Подумай, кто твои друзья (Think who're your friends)
 2006: Distemper & Tarakany — Если парни объединятся ([what] If the guys unite)
 2006: Ну Всё! (Переиздание 1999) (That's enough! 1999 reissue)
 2007: Мир создан для тебя (The world's made for you)
 2008: My Underground
 2009: Всё Или Ничего) (All or nothing)
 2010: Tribute to Distemper
 2013: Гордость, вера, любовь
 2014: 25

Linki zewnętrzne 
 

Rosyjskie zespoły punkrockowe
Zespoły muzyczne związane z Moskwą
Rosyjskie zespoły ska